Акулинино — название населённых пунктов в России:

 Акулинино — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Акулинино — деревня в городском округе Домодедово Московской области.
 Акулинино — село в Краснооктябрьском районе Нижегородской области.
 Акулинино — деревня в Ленинском районе Тульской области.
 Акулинино — деревня в Большесельском районе Ярославской области.